Zurfluh est un nom de famille suisse notamment porté par :
 Anselm Zurfluh (né en 1953), historien suisse ;
August Zurfluh (1870-1930), un guitariste, compositeur et éditeur de musique (livre) ;
  (1949-2017), un animateur de télévision suisse, journaliste sportif ;
  (1945-2008), un auteur.